Sumiko bezeichnet:

 (4100) Sumiko, ein Hauptgürtelasteroid

Sumiko ist der Vorname folgender Personen:

 Sumiko Kitada (* 1962), japanische Badmintonspielerin
 Sumiko Yokoyama (* 1974), japanische Skilangläuferin